

Geografia
 Monte Sanvito, già Monte San Vito – centro abitato della Slovenia, frazione del comune di Tolmino

Persone
 Alessandro Sanvito (1938-2020) – scacchista e scrittore italiano
 Bartolomeo Sanvito (1433 circa-1511) – calligrafo e miniatore italiano
 Giosuè Sanvito (1919–1950) – calciatore italiano
 Nando Sanvito, propr. Ferdinando Sanvito (1957) – giornalista italiano

Altro 
 7794 Sanvito – asteroide della fascia principale
 Sanvito  –cognome italiano

Pagine correlate
 San Vito (disambigua)